Den Individuelle skihops konkurrence på normal bakke under Vinter-OL 2010 i Vancouver, Canada, vil arrangeres i Whistler Olympic Park i Whistler, British Columbia 12. og 13. februar . Bakkestørrelsen er K-90.

Titelforsvarer er Lars Bystøl, men han deltager ikke i konkurrencerne i Vancouver.

Resultater

Kvalificering 

Kvalificeringen er planlagt til 12. februar. Dagen vil starte med en prøveomgang kl. 09:00 lokal tid, og kvalificeringsomgang kl. 10:00.  De 10 bedste skihoppere i verdenscuppen vil være forhåndskvalificerede til konkurrencen, mens de øvrige hoppere må kæmpe om de 40 øvrig finalepladser.

Finale 
Hovedkonkurrencen er planlagt til 13. februar. Konkurrencen består af to omgang, hvor de 30 bedste hoppere efter første omgang deltager i finalerunden. Den totale pointsum af to hop og stilkarakterer danner den endelige rækkefølge. Konkurrencedagen indledes med en træningsrunde som starter kl. 08:30 lokal tid, og første omgang skal starte kl. 09:45 og finalerunden 10:45.

1. hop

Referencer 

Vinter-OL 2010